

Cinema
 Il ritorno di Casanova – film del 1980 diretto da Pasquale Festa Campanile
 Il ritorno di Casanova (Le retour de Casanova) – film del 1992 diretto da Édouard Niermans
 Il ritorno di Casanova – film del 2023 diretto da Gabriele Salvatores

Letteratura
 Il ritorno di Casanova (Casanovas Heimfahrt) – romanzo di Arthur Schnitzler